66-й чемпионат Греции прошёл в Салониках с 4 по 12 марта 2017 года.

 Категория: 7-я (средний рейтинг: 2418).

В тай-брейке за первое место победил Антониос Павлидис.

Таблица

Ссылки 
 

Чемпионаты Греции по шахматам
2017 год в шахматах
Март 2017 года
Спорт в Греции в 2017 году